Avanesjan ist der Familienname folgender Personen:

 Arpat Avanesjan (* 1944), armenischer Politiker
 Ivan Avanesjan (* 1968), Politiker in Bergkarabach

Siehe auch:
 Avanessian
 Awanessjan